Ива́н Ада́мович Кра́валь (17 марта 1897 — 26 сентября 1937) — доктор экономических наук, специалист в области экономики труда, статистик. Репрессирован во время Большого террора в 1937 году.

Биография 
Родился в деревне Поторовские Люцинского уезда Витебской губернии, латыш. Член ВКП(б) с 1919.

Образование 
 1921 — Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова.
 1924 — Институт красной профессуры.

Жизненный путь 
 1918—1919 — работает преподавателем.
 1924—1930 — уполномоченный Президиума ВСНХ.
 1925—1930 — член коллегии планово-экономического управления, заведующий отделом экономики труда ВСНХ.
 1928—1930 — член Президиума ВСНХ.
 1930—1932 — заместитель наркома труда СССР.
 1933—1935 — первый заместитель начальника Центрального управления народнохозяйственного учёта (ЦУНХУ) Госплана СССР и член Президиума Госплана СССР.
 1935 по 1937 год — начальник ЦУНХУ и заместитель председателя Госплана СССР.
 Делегат 15, 16 и 17 съездов ВКП(б).
 Участвовал в составлении первых пятилетних планов развития народного хозяйства СССР.
 Член редколлегий «Торгово-промышленной газеты» и журнала «Пути индустриализации».
 Член делегации СССР на 1-м Международном конгрессе по экономическому планированию (Амстердам, 1931).
 Награждён орденом Ленина.
 Проживал в Доме на набережной. Адрес: ул. Серафимовича, д.2 (Дом правительства), кв.190.

Руководил организацией и проведением ряда переписей, в том числе Всесоюзной переписи населения 1937 года, результаты которой, не устроившие политическое руководство страны, стали поводом для отстранения Краваля от руководства ЦУНХУ.

Арестован 31 мая 1937 года, внесён в «расстрельные списки» 20 августа. 21 августа 1937 года Военной коллегией Верховного суда приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 26 сентября 1937 года. Похоронен на Донском кладбище.

Реабилитирован в 1956.

Сочинения 
 Труд в системе планового хозяйства СССР, М., 1931.
 Планирование научно-исследовательской работы в области труда, М.- Л., 1931.
 Женщина в СССР: Сб. ст. / Центр. упр. нар.-хоз. учёта Госплана СССР; Отв. ред.: И. А. Краваль. — М.: ЦУНХУ Госпл. СССР, 1936.

Примечания

Литература 
 Краваль Иван Адамович // Энциклопедия статистических терминов. Том 8. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в области статистики. — Федеральная служба государственной статистики, 2013.

Ссылки 
 
 Сайт музея «Дом на набережной»
 Расстрелы в Москве

Экономисты России
Кавалеры ордена Ленина
Статистики СССР
Репрессированные в СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Посмертно реабилитированные в СССР